Idade das trevas - na historiografia, expressão que remete à Idade Média
Ou ainda:
Idade das Trevas do Camboja
Idade das Trevas da Grécia
Vampiro: a Idade das Trevas

Veja também 
Dark Ages

Desambiguação